Simone Bolelli e Guillermo Durán erano i campioni in carica, ma solo Durán ha scelto di difendere il suo titolo, giocando in coppia con Tim Sandkaulen.

In finale Szymon Walków e Jan Zieliński hanno sconfitto Ivan Sabanov / Matej Sabanov con il punteggio di 4-6, 6-4, [10-4].

Teste di serie 

  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (finale)
  Fernando Romboli /  David Vega Hernández (semifinali, ritirati)

  Zdeněk Kolář /  Albano Olivetti (primo turno)
  James Cerretani /  Igor Zelenay (primo turno)

Wildcard 

  Guillermo Durán /  Tim Sandkaulen (secondo turno)
  Nino Ehrenschneider /  Lewie Lane

  Nicola Kuhn /  Marvin Möller (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sparkassen Open 2021